PartyNextDoor Two (gestileerd als PARTYNEXTDOOR TWO) is het debuutalbum van de Canadese R&B-zanger PartyNextDoor. Het album werd op 29 juli 2014 uitgebracht op OVO Sound en Warner Bros.

Tracklist

Muziekalbum uit 2014